Ратга́уз  — многозначное слово:

В истории 
 Ратгауз (, дом совета) — немецкое название ратуши.
 Ратгауз — учреждённое Павлом I, в 1798 году, в Санкт-Петербурге городское правление, заведовавшее городскими доходами и судебными делами, вместо городских дум.
 Ратгауз (Москва) - учреждённое Павлом I городское учреждение, основанное вместо Общей и Шестигласной дум, а также Управы благочиния.

Фамилия 
 Ратгауз, Грейнем Израилевич (1934—2011) — российский литературовед и переводчик.
 Ратгауз, Даниил Максимович (1868—1937) — российский поэт.
 Его дочь Ратгауз, Татьяна Даниловна (1909—1993) — поэтесса и писательница.
 Ратгауз, Кароль (1895—1954) — австрийский композитор.

См. также 
 Ратхаус